Allozetes är ett släkte av kvalster. Allozetes ingår i familjen Austrachipteriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Allozetes